Hjemmefronten kan henvise til flere artikler:

 Hjemmefronten (modstandsgruppe) – en dansk modstandsgruppe under 2. verdenskrig
 Hjemmefronten (norsk modstand) – modstand mod den tyske besættelse af Norge under 2. verdenskrig
 Hjemmefronten (dokumentarfilm) – en dansk dokumentarfilm om soldaters familier
 Hjemmefronten - fjenden bag hækken - en dansk dokumentarfilm om nabostridigheder